CRD peut faire référence à :
  ;
 Commission nationale de réparation de la détention provisoire ;
 Capital restant dû, un terme utilisé dans le cadre de tableaux d'amortissements, d'assurance décès invalidité… ;
 Conservatoire à rayonnement départemental : établissement public d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique en France ;
 Communauté rurale de développement ;
 Capital Requirements Directive, en français Directive européenne sur les fonds propres réglementaires ;
 Capsule CRD (où CRD signifie capsule représentative de droits) ;
 centre de ressources documentaires ;
 Cérémonie de remise des diplômes ;
 Corde, une fonction trigonométrique exprimant la distance entre deux points d'un cercle de diamètre unité.

Code IATA des aéroports